V legione
 Legio V Alaudae
  Legio V Macedonica
 Legio V Iovia
 Legio V Parthica